Hellcity 13 (band), Finse band
 Hellcity 13 (album), album van de Finse band